Il gruppo dell'autunite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'autunite 
 Abernathyite
 Arsenuranospathite
 Autunite
 Bassetite
 Chernikovite
 Fritzscheite
 Heinrichite
 Kahlerite
 Lehnerite
 Meta-ankoleite
 Meta-autunite
 Metaheinrichite
 Metakahlerite
 Metakirchheimerite
 Metalodèvite
 Metanatroautunite
 Metanováčekite
 Metasaléeite
 Metatorbernite
 Metauranocircite I
 Metauranospinite
 Metazeunerite
 Natrouranospinite
 Nováčekite-I
 Nováčekite-II
 Sabugalite
 Saléeite
 Threadgoldite
 Torbernite
 Trögerite
 Uramarsite
 Uramphite
 Uranocircite II
 Uranospathite
 Uranospinite
 Vochtenite
 Zeunerite

Note

Collegamenti esterni 
 

Autunite